Wezgłowie – podpora, na której opiera się łęk lub żebro sklepienia. Przenosi siły pionowe i poziome od konstrukcji łęku.

Zobacz też 
 zwornik
 łuk

Elementy budowlane